Ouroboros oder Uroboros ist:

 ein altes Bildsymbol einer sich in den eigenen Schwanz beißenden oder sich aus sich selbst hervorbringenden Schlange, siehe Ouroboros
 eine Gattung der Gürtelschweife, siehe Panzergürtelschweif (Ouroborus cataphractus)
 Der Wurm Ouroboros, ein Fantasy-Roman von Eric Rücker Eddison (1922)
 Uroboros, das siebte Studioalbum der japanischen J-Rock Band Dir en grey
 Uroburos, eine Schadsoftware, die Windows- und Linux-Systeme befällt, siehe Turla
 Ouroboros, ein Album des Merzbow-Projekts des japanischen Noise-Musikers Masami Akita (2010)
 Ouroboros, ein Song von The Mars Volta auf ihrem Album The Bedlam in Goliath
 Oroborus, ein Song von Gojira (Band) auf ihrem Album The Way of All Flesh
 Ouroboros: Seasons of Life—Women's Passages, ein neuheidnisches Oratorium von Kay Gardner (1992–1994)
 Ouroboros, ein Song von Suicide Silence auf ihrem Album You Can't Stop Me

Siehe auch:
 Ouroborus